Името Туолъми се свързва с:

 Туолъми (окръг) в щата Калифорния, САЩ.
 Туолъми (река)